В одиночному розряді тенісного турніру WTA Sydney 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Сью Баркер здобула титул, у фіналі перемігши Розалін Феербенк 6-0, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
  Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Сью Баркер (переможниця)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Регіна Маршикова (півфінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Sydney